Горки — село у міському поселенні Високовськ Клинського району Московської області, Російська Федерація.
 Горки — село у міському поселенні Клін Клинського району Московської області, Російська Федерація.